Ink (tinta en inglés) puede referirse a:

Ink (album) de The Fixx.
Ink (TV series)
Ink, una banda de rock alternativo de Australia, escindida de Jerk (band).
Ink (cómic), personaje de Marvel Comics
"Ink" (Heroes), un episodio de la serie de televisión Heores.
Ink (película), película de 2009 dirigida por Jamin Winans. 
Ink (album) de Pervy Perkin.
Ink, canción de Coldplay